Hill County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Hill County (Montana)
Hill County (Texas)

Zie ook 
Hillsborough County (doorverwijspagina)